Иван Ильич Молчанинов (16 сентября 1918, с. Русско-Игнашкино, Самарская губерния, РСФСР — 2 февраля 1996, Москва, Российская Федерация) — советский государственный и партийный деятель, сельскохозяйственный  техник, председатель Оренбургского облисполкома (1960—1966), председатель Алтайского крайисполкома (1966—1973).

Биография 

Родился в 1918 году в селе Русско-Игнашкино Грачевского района Оренбургской области в семье крестьянина.

После окончания в 1940 году Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства работал инженером-механиком в совхозе «Горный Ерик» Оренбургской области.

В 1940 году был призван в ряды Советской армии, окончил бронетанковое военное училище и военную академию бронетанковых и механизированных войск, служил в качестве заместителя командира полка по технической части, старшим инженером техотдела управления командующего бронетанковых войск Дальнего Востока.

После демобилизации из Советской армии в 1948 году работал в Оренбургской области заведующим учебной частью, директором школы механизации сельского хозяйства. В 1950 году он избирается секретарем Ак-Булакского райкома партии.

В 1953 году назначен заместителем начальника Оренбургского областного управления сельского хозяйства и заготовок, затем — заведующим сельскохозяйственным отделом обкома КПСС. В I960 году избирается председателем исполкома областного Совета депутатов трудящихся. В 1966 году И.И. Молчанинов направлен на работу в Алтайский край и избран председателем исполнительного комитета краевого Совета депутатов трудящихся. Был делегатом XXII, XXIII и XXVI съездов КПСС. Депутат Верховного Совета СССР, член бюро краевого комитета партии.

В 1973—1979 гг. — заместитель председателя Всероссийского объединения СМ по продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических средств, организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах («Россельхозтехника»).

Депутат Верховного Совета СССР 6—8-го созывов с 1962 по 1974г.

С 1979 года на пенсии.

Награды и звания 

Награждён двумя орденами Отечественной Войны 2 степени, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени.

Источники 
 http://dictionary.sensagent.com/Молчанинов,_Иван_Ильич/ru-ru/  Алтай: годы созидания. Барнаул, 1999
 http://data-rulers.ru/altayskiy.html Государственные деятели Алтайского края
 https://vivaldi.nlr.ru/bv000070088/view#page=234 Энциклопедия Алтайского края Т.2 — Российская Национальная Библиотека Vivaldi

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Председатели Оренбургского облисполкома
Делегаты XXII съезда КПСС
Председатели Алтайского крайисполкома
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС